Bam (Iran), grad u Iranu
 Provincija Bam, Burkina Faso

 Bam Margera, bivši profesionalni skateboarder i televizijska osoba
 Bam Bam Bigelow, bivši američki profesionalni hrvač

 BAM! Zabava , softverska tvrtka

 Konvertibilna marka, ISO 4217 skraćenica za službenu valutu Bosne i Hercegovine

 Zračna luka Battle Mountain (IATA kod zračne luke: BAM) u Battle Mountainu, Nevada, Sjedinjene Države
 "Berkeley Art Museum" i "Pacific Film Archive" u Berkeleyju, Kalifornija, Sjedinjene Države
 Glazbena akademija Brooklyn, kulturno središte u Brooklynu, New York

 Bambara jezik ISO 639 kod